XII Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Москве с 10 ноября по 2 декабря по круговой  системе. В нём приняли участие 19 спортсменов.

За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. В финале чемпионата страны приняли участие 17 спортсменов по итогам полуфиналов, персональное приглашение получили прошлогодний чемпион Андриса Андрейко и экс-чемпион мира Вячеслав Щёголев. Чемпионом страны стал рижанин Андриса Андрейко, на втором месте киевлянин Владимир Каплан, на третьем москвич Вячеслав Щёголев. Финал первенства СССР по международным шашкам впервые проводился в Москве.

Ход турнира 
В кинотеатре «Художественный» в присутствии многочисленных зрителей — любителей шашек состоялось торжественное открытие и жеребьёвка. Игры проходили в помещении Центрального шахматного клуба СССР. Со старта лидерство захватил Владимир Каплан, победивший во всех партиях первых 4 туров. Андрис Андрейко отставал от него на пол-очка. В дальнейшем Андрейко смог опередить Каплана. Вячеслав Щёголев потерпел поражение в 11 туре, не позволившее ему завоевать серебро. На этом чемпионате дебютировал будущий многократный чемпион мира и СССР 18-летний минчанин Анатолий Гантварг.

Итоговое положение

Литература 
 Журнал «Шашки» 1967 №1 с. 7-8.
 Леонид Ципес (Харьков). 12 чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин, Москва 1967// Журнал «Шашки», 1967-1

Мужчины 1966
Соревнования по международным шашкам в Москве
Чемпионаты СССР в 1966 году
1966 год в Москве
1966 год в шашках